Дани́ловский район:

 Даниловский район — муниципальное образование в составе Волгоградской области.
 Даниловский район — муниципальное образование в составе Ярославской области.
 Даниловский район — район города Москвы, которому соответствует внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Даниловский.

 Даниловский район — бывший район Пензенской области (1935—1958).

См. также 
 Даниловский (муниципальный округ) — административно-территориальная единица в составе Москвы с 1991 по 1995 год